Hokkaido (Japan), een eiland in Japan.
Hokkaido (hond), een hondenras.